Змагання з шорт-треку на дистанції 1500 метрів серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 відбулися 10 лютого на льодовій арені «Каннин» (Каннин, Південна Корея).

Медалісти

Результати

Забіги

Півфінали

Фінали

Фінал B

Фінал А

Джерела